Шар́етт () — французская фамилия. Известные носители:

 Шаретт, Пьер (род. 1955)  — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Шаретт, Уильям Ричард (29 марта 1932 – 18 марта 2012) — военнослужащий ВМС США, герой Корейской войны
 Шаретт, Франсуа (1763—1796) — французский монархист, один из предводителей Вандейского восстания и глава Католической королевской армии.
 Шаретт, Эрве де (род. 1938) — французский политический деятель консервативного толка.